Ligu je osvojio NK Mladost Črnkovci, i time izborio promociju u 1. ŽNL Osječko-baranjsku. Iz lige su u 3. ŽNL Osječko-baranjsku ispali NK Ivanovo i NK Kitišanci.

Tablica

Izvori 

 RSSSF.com

2009-10
osječko-baranjska-2-valpovo-dm